Juvigny (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Juvigny (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Juvigny (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy